Балдаччи — фамилия. Известные носители:
 Балдаччи, Джон (род. 1955) — американский политик.
 Балдаччи, Дэвид (род.1960) — американский писатель.

См. также 
 Бальдаччи, Антонио — итальянский ботаник.